

Astronomia 
Catalogo Caldwell – catalogo astronomico di oggetti del profondo cielo
Caldwell – cratere meteoritico di Venere
34233 Caldwell – asteroide della fascia principale

Geografia

Caldwell – parrocchia civile del North Yorkshire

Caldwell – città della Contea di St. Francis, Arkansas
Caldwell – capoluogo della Contea di Canyon, Idaho
Caldwell – città della Contea di Sumner, Kansas
Caldwell – township della Contea di Missaukee, Michigan
Caldwell – borough della Contea di Essex, New Jersey
Caldwell – capoluogo della Contea di Noble, Ohio
Caldwell – capoluogo della Contea di Burleson, Texas

Persone
Adrian Caldwell – ex cestista statunitense
Andre Caldwell – giocatore di football americano statunitense
Andrew Caldwell – attore statunitense
Antoine Caldwell – giocatore di football americano statunitense
Ashley Caldwell – sciatrice freestyle statunitense
Bobby Caldwell – cantautore, polistrumentista e compositore statunitense
Charles Caldwell Ryrie – biblista e teologo statunitense
Cody Caldwell – pallavolista statunitense
Dan Caldwell – ex cestista statunitense
Diane Caldwell – calciatrice irlandese
Erskine Caldwell – scrittore statunitense
Gary Caldwell – allenatore ed ex calciatore scozzese, fratello di Steven
Hilary Caldwell (1991) – nuotatrice canadese
Ian Caldwell – scrittore statunitense
Jim Caldwell – cestista statunitense
Jim Caldwell – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
Joe Caldwell – ex cestista statunitense
Kimberly Caldwell – cantante, attrice e conduttrice televisiva statunitense
Kyle Caldwell – ex pallavolista statunitense
Laverne Scott Caldwell – attrice statunitense
Millard Caldwell – politico statunitense
Olli Caldwell – pilota automobilistico britannico
Pierce Caldwell – ex cestista statunitense
Ravin Caldwell – ex giocatore di football americano statunitense
Sarah Caldwell – direttrice d'orchestra statunitense
Scott Caldwell – calciatore statunitense
Sophie Caldwell – sciatrice statunitense
Steven Caldwell – ex calciatore scozzese, fratello di Gary
Taylor Caldwell, propr. Janet Miriam Holland Taylor Caldwell – scrittrice britannica naturalizzata statunitense
Tim Caldwell – sciatore statunitense, zio di Sophie
Tommy Caldwell – alpinista e arrampicatore statunitense
Tracy Caldwell – astronauta e chimica statunitense
Trey Caldwell, propr. Clarence Leslie Caldwell III  – giocatore di football americano statunitense
Zoe Caldwell – attrice australiana